Mactan peut désigner :
Une Île du Sud Pacifique, voir Île de Mactan
L'aéroport international de Mactan-Cebu (IATA: CEB, OACI: RPVM)
La bataille de Mactan